Ribeirinho steht für:

 Ribeirinhos, Teil der traditionellen Völker und Gemeinschaften Brasiliens, Flussbewohner der Várzeas
 Solar do Ribeirinho, archäologische Fundstelle und denkmalgeschütztes Herrenhaus auf der portugiesischen Insel Madeira
 Ribeirinho (1911–1984), portugiesischer Schauspieler und Regisseur, eigentlich Francisco Carlos Lopes Ribeiro